Дивізіон 2: 1950–51 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Отвідабергс ФФ та ІФК Гетеборг, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північно-східна група 1950–51 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||11||4||3||57||28||+29||26
|-
|2||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||10||5||3||60||29||+31||25
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФ «Вікен» (Омоль)
|18||7||7||4||39||28||+11||21
|-
|4||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||8||4||6||43||36||+7||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||7||3||8||36||36||0||17
|-
|6||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||6||5||7||41||44||-3||17
|-
|7||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||6||4||8||30||40||-10||16
|-
|8||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||6||3||9||27||38||-11||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||6||2||10||26||37||-11||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||4||1||13||22||55||-33||9
|}

Південно-західна група 1950–51 

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Гетеборг
|18||12||2||4||47||26||+21||26
|-
|2||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||10||4||4||47||25||+22||24
|-
|3||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||10||3||5||35||26||+9||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Лундс БК
|18||8||4||6||33||31||+2||20
|-
|5||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||6||6||6||33||32||+1||18
|-
|6||style="text-align: left;"|«Норрбю» ІФ (Бурос)
|18||7||3||8||23||25||-2||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||6||5||7||28||34||-6||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||3||8||7||30||43||-13||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||5||3||10||25||30||-5||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Гускварна Седра» ІС (Гускварна)
|18||4||0||14||21||50||-29||8
|}

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1950 у Швеції
1951 у Швеції